Арахамия:

 Арахамия, Давид Георгиевич (род. 1979) — украинский политик, предприниматель, общественный деятель, волонтёр.
 Арахамия-Грант, Кетеван Ревазовна (род. 1968) — советская, грузинская, шотландская шахматистка.